Усилитель заряда — это устройство предназначенное для сопряжения пьезоэлектрических датчиков, которые имеют большое активное внутреннее сопротивление, с различными измерительными приборами. Идея усилителя заряда впервые была предложена и запатентована Вальтером Кистлером в 1950 году.

Обозначение на рисунке 1: B — пьезоэлектрический или ёмкостный датчик; A — инвертирующий линейный усилитель с коэффициентом усиления K; C — нормирующая ёмкость; UIN — напряжение на входе усилителя; UOUT — напряжение на выходе усилителя.

Пьезоэлектрический датчик B подключается ко входу инвертирующего усилителя A через коаксиальный кабель или через витую пару.

Для того, чтобы устранить влияние паразитной ёмкости кабеля, который соединяет датчик и вход усилителя, используется искусственное увеличение ёмности на входе усилителя с помощью эффекта Миллера. Линейный усилитель, который входит в состав усилителя заряда, охваченный отрицательной обратной связью через ёмкость , это приводит к тому, что на входе усилителя появляется дополнительная ёмкость .

В случае идеального усилителя заряда напряжение на выходе усилителя  равно отношению заряда датчика  к ёмкости обратной связи : .

Аналоговая электроника
Схемотехника
Радиотехника
Электроника
Усилители
Измерительные преобразователи
Измерительные приборы